Bezvěrov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Bezvěrov (Bernklau), Gemeinde im Okres Plzeň-sever
Bezvěrov (Weserau), Ortsteil von Teplá, Okres Cheb
Bezvěrov (Wasserau), Ortslage von Mutěnín, Okres Domažlice